Amos Branch ist der Name folgender Flüsse in den Vereinigten Staaten:

 Amos Branch (Saline River), Fluss im Bundesstaat Arkansas
 Amos Branch (Birch Island Run), Fluss im Bundesstaat Pennsylvania
 Amos Branch (Copper Creek), Fluss im Scott County, Bundesstaat Virginia
 Amos Branch (Goose Creek), Fluss im Bedford County, Bundesstaat Virginia